Hanjiang Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hanjiang Qu (härad i Kina, Jiangsu), 
 Hanjiang Qu (härad i Kina, Fujian), 

Robotskapade Kinaförgreningar